В 1981/82 годах состоялся 27-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей впервые получила «Астон Вилла», победившая в финале «Баварию». Финал запомнился блестящей игрой молодого голкипера победителей , который неоднократно спасал свои ворота.

Предварительный раунд 

|}

Первый матч

Ответный матч

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 http://ru.archive.uefa.com/competitions/ucl/history/season=1981/intro.html Кубок чемпионов 1981/82 на сайте УЕФА]
 Статистика Еврокубков сезона 1981/82 на сайте RSSSF

1981
Футбол в Европе в 1981 году
Футбол в Европе в 1982 году